Unbroken (englisch ) steht für:
 HMS Unbroken (P42), britisches U-Boot
 Unbroken (Album), Album der Sängerin Demi Lovato aus dem Jahr 2011
 Unbroken (Band), Metalcore-Band aus San Diego
 Unbroken. A World War II Story of Survival, Resilience, and Redemption, deutscher Titel Unbeugsam (Buch), Sachbuch von Laura Hillenbrand aus dem Jahr 2010 über Louis Zamperini
 Unbroken (Film), US-amerikanischer Spielfilm der Regisseurin Angelina Jolie aus dem Jahr 2014, basierend auf Hillenbrands Buch
 Unbroken: Path to Redemption, US-amerikanischer Spielfilm, basiert ebenfalls auf Hillenbrands Buch
 Unbroken (Fernsehserie), deutsche Thrillerserie (2021)